Александр Александрович Слюсарев, (; 9 октября 1944, Москва — 23 апреля 2010, Москва) — российский , профессиональный .

Биография 
Родился в 1944 году в Москве. В тяжелые годы испытаний для всей страны, он был окружен людьми, которые верили в победу СССР в войне. Никто и не мог помыслить, что этот ребенок станет именитым фотографом. 

В 1958 г. сделал первые шаги в фотографии, использовав дальномерный фотоаппарат камера «Юность».

В 1962 г. участвовал в выставке «Наша молодость» в Парке культуры им. Горького, Москва.

В 1968 г. окончил Институт иностранных языков им. Мориса Тореза как профессиональный переводчик. Работал с Джанни Родари, Марчелло Арджилли и др.

В 1979 г. состоялась первая персональная выставка на прибалтийском фотофестивале Дзинтердземе (Янтарный край) в Огре, Латвия.

В 1976-1984 им была сделана серия чёрно-белых минималистских «квадратов», при помощи легендарной камеры Rolleiflex, которая принесла Слюсареву известность в фотографической среде.

С 1980 г. проводил выставки в России и за рубежом.

С 1987 г. состоял в членстве группы «Непосредственная фотография» и в Союзе фотохудожников России.

23 апреля 2010 года скончался по неизвестной причине.

Путь фотографа 
Александр Слюсарев начал фотографировать в 1958 году, когда отец подарил ему дальномерный фотоаппарат «Юность». Познакомиться с фотографией с фотографией ему помог журнал «Советское фото», а также фотовыставка «Род человеческий» в рамках американской выставки 1959 года. Тогда Слюсарев на неё не попал, избежав, по его словам, слишком сильного впечатления от выставки эффектной, но плохой, — но она оказала на него большое влияние: в 1962 и 1964 годах он участвовал выставках «Наша молодость», организованных по её примеру Комитетом молодёжных организаций. В КМО молодой Слюсарев, ещё ходивший в школьной форме, познакомился с фотографами,  уже работавшими в редакциях, такими как Ахломов, Алёшкин, Резников и Жибин. Там же он вступил во «фракцию формалистов», которые определяли «формализм» как главенство формы, а не литературного содержания.

В период с 1974 по 1984 год Слюсарев создал серию минималистических черно-белых «квадратов» на камеру Rolleiflex, которые сделали его известным среди друзей-фотографов и кураторов. С 1980 года у него прошло большое количество выставок в России и за рубежом. 

В 1979 году А. А. Слюсарев участвовал в прибалтийском фотофестивале в Дзинтерземе («Янтарный край»), после которого его имя стало символом «московской» школы художественной фотографии. Слюсарев рассказывает, что на выставке в Шяуляе он представился одним из основателей московской школы фотографии, а в следующем городе его уже встречали как «Отца русской фотографии».

Направление работ Слюсарева — аналитическая, художественная фотография. В работе опирается как на практический опыт, так и на глубокие знания в области теории фотографии, истории искусства, визуальных исследований. Сфера интересов: предметность, детали человеческого быта, элементы окружающей реальности. Произведения Александра Слюсарева находятся в престижных музейных коллекциях мира.

Тема 
Александра Слюсарева называют фотографом теней, бликов и отражений. Для фотографа они играют более важную роль, чем собственно поверхность предметов. Слюсарев говорит, что это вполне естественно, потому что на самом деле предмет многообразен: в нём столько аспектов, сколько ты сам захочешь в нём увидеть. В частности, тень и блик обладают тем же самым изначальным визуальным значением, которым обладает и сам предмет.

Слюсарев считал самым важным сюжетом своих работ городское пространство. Он придумал понятие «плоский пейзаж». Сформулировал он его, давая название конкретному снимку, но этот тип изображения был и в более ранних работах: пейзаж без линейной, диагональной перспективы.

В снимках Слюсарева можно видеть расширение жанра натюрморта. Вещь в них, как и в натюрморте, оказывается символическим предметом. С той, однако, разницей, что смысл этого символа остаётся неясен. И это не «забытый» смысл старинных натюрмортов, и некоммерческий смысл рекламных натюрмортов, а ещё не открывшийся нам смысл реального жизненного окружения.

По словам Слюсарева, он ищет характерные вещи, предметы, ситуации — то, что видит каждый — и пытается подать их.

Александр Раппопорт пишет, что тайна привлекательности этих снимков не только в техническом совершенстве — нюансы и контрасты чёрного и белого, прорисовка нежнейших фактур, контраст линейной остроты и фактурной мягкости — но и в особенностях фотографической передачи времени, которое у Слюсарева дано в очень сложной и редкой форме единства монументального и моментального. Предметные ситуации, ракурсы здесь часто столь же моментальны, сколь и само время экспозиции — это всего лишь миг в потоке времени. Но композиции, построенные на уравновешенном сочетании горизонталей и вертикалей — монументальны как нечто вечное и неизменное. Контраст этих временных форм придаёт самым заурядным фрагментам нашего предметного мира значительность, к которой мы не привыкли.

Сам автор определяет фотографию, которой занимается, как аналитическую, то есть для него информация о конкретном моменте не важна, а важна информация о состоянии этого момента.

Отношения со зрителем 
Слюсарев считает, что зрителю трудно проникнуться его трудами, манерой. Поэтому зрителю нужно некоторое время, чтобы понять его фотографии.

В интервью «Независимой газете» он рассказал: «Однажды я показал серию „Кузьминки“. И люди, которые пришли на обсуждение, в частности, достаточно авторитетные критики, решили, что я не то что бы издеваюсь, но подшучиваю над ними, и показываю полный бред. Хотя на самом деле это было совсем не так. Но людям иногда довольно трудно привыкнуть к тому, что я показываю.»Для того же, чтобы оценить работу, к ней надо привыкнуть, а потом из каждодневного с ней общения сделать вывод. Мимолётный характер фотографии не предполагает её быстрого считывания — суть в ощущении мимолётности.

Публикации 
Александр Слюсарев не так часто представлял свои работы на выставках. На вопрос о показе фотографий на выставке он ответил, что это не даёт ему ничего, кроме возможности посмотреть на свои работы со стороны. «Они приобретают какое-то значение, которое при показе на руках или ещё каким-то другим образом я достичь никогда не смогу. И всё.» Тем не менее он считал, что конечный результат работы — это стена, на которую ты вешаешь фотографию, или, на худой конец, папка, которую ты открываешь время от времени, надевая хлопчатобумажные перчатки, и смотришь аккуратно оформленную в паспарту картинку (просто потому, что стен у человека не так много). Что же касается фотографической книги, по мнению Слюсарева, она даёт представление об авторе, но не создаёт эффекта работы конкретной. <blockquote>«Вот работа конкретная висит на стене, она работает, выполняет свою функцию; время от времени, когда кто придет, он спрашивает, а что это такое. Я отвечаю, что это — Туоко Иртимаа, финский фотограф. И все. Проблема в том, что она висит и работает, а если работа не висит, а лежит в книжке закрытая, то соответственно никакого толка от неё нет. В обществе сложился устойчивый стереотип восприятия книги: если ты хочешь посмотреть Роберта Франка — нужно взять и посмотреть книгу. А на самом деле не обязательно книгу брать… Получается, мы получаем удовольствие не от фотографии, а от её репродукции! А разница между репродукцией и фотографией, согласитесь, принципиальна» «У меня было много случаев, когда я достаточно хорошо знаю фотографию (по репродукциям), а потом вижу оригинал на стене и впечатление абсолютно другое. Вот в чём штука-то! Произведение, репродуцированное в полиграфии, начинает обладать другим качеством, и качеством, увы, неправильным. Когда мы смотрим в книге фотографии, они приобретают вполне определённое звучание и значение. Ты попробуй представить те же самые работы на стенке — они потеряют до 70 % этого значения и станут просто фотографиями, каковыми и должны быть.
Существует фотография для полиграфии и фотография для стены. И это разные фотографии, то есть, если мы говорим о фотографии, то мы о фотографии и должны говорить, а не о полиграфической фотографии, о репродукциях.»</blockquote>Несмотря на такую принципиальную позицию, Александр Слюсарев не отрицал значения интернета для демонстрации фотографий. Блогеры называют его «большим русским художником, создавшим идеальную визуальную метафору сетевого дневника».«Меня фотограф Мухин привел <в Живой журнал>(). Это прежде всего дневник и публикация, когда начинаешь нести ответственность за содеянное. Это не выставка и не альбом. Здесь нет размера работы так, как в телевизоре. Это ЖЖ…»

 Метод 
Александр Слюсарев говорил, что до последнего момента учился фотографии, пытался чему-нибудь научиться. Для него важен вопрос подготовки себя к съёмке, дальше выбор места, и это в какой-то степени связано, но не абсолютно напрямую. Иногда это происходит абсолютно случайно.

Удача фотографа зависит от случая процентов на семь. В большей степени имеет значение опыт — то есть способность предвосхищения события. Чтобы этого добиться, необходим самоанализ и оценка развития визуальной ситуации. Хороший снимок получается только, если ты его снял.

О своём творчестве Слюсарев говорит, что стилистика менялась по мере осознания возможностей аппаратуры и изобразительного материала; тематика мало изменилась, хотя расширилась, особенно в последнее время. Повтор, если он естественен, — не повтор, а продолжение развития (может в сторону). Естественное развитие, в свою очередь, предполагает опережение, но оно же способствует непониманию остальными.

Размышляя о переполненности фотографиями интернета в частности и мира вообще, Александр Слюсарев отметил, что интерес к изображению есть в любом случае.«К тому же, возможности человека ограничены. Ты не можешь увидеть всего, ты видишь то, что ты видишь. И тебе этого вполне достаточно. Для самого себя ты должен решить — зачем тебе нужна картинка. Поразительно то, что люди, которые обладают фотоаппаратом, в то же время не обладают ответственностью за то, что они снимают.»На одной из лекций Слюсареву задали из зала вопрос о его отношении к тому, что сегодня каждый считает себя фотографом, ведь теперь так просто нажать на кнопку фотоаппарата или сделать снимок телефоном. На это мастер ответил: «Нет ничего проще, чем взять в руку простой карандаш и лист бумаги — но от этого не стало больше хороших художников!»

«Я занимаюсь фотографией как таковой, а уж насколько она художественна, не знаю. Во-первых, не мне решать, а, во-вторых, да какая мне разница, какой фотографией я занимаюсь… То есть это касается ещё и жанров. В любом случае, я занимаюсь не журналистикой, а аналитической фотографией; то есть, для меня информация о конкретном моменте не важна, мне важна информация о состоянии этого, скажем так, момента». «Я меняюсь, и меняются обстоятельства. Повторю истину: река течет. Повтор, если он естественен, не повтор, а продолжение развития».
(Александр Слюсарев, 2008)

 Персональные выставки 
 1979—1980 — «Александр Слюсарев», фестиваль Dzintarzeme («Янтарный край») в Огре(буклет), тур выставки: Рига, Таллин, Каунас
 1980 — «Александр Слюсарев», выставка в ЗНУИ (Заочный народный университет искусств)
 1983 — «Александр Слюсарев», выставка в редакции журнала «Советское фото», Москва
 1984 — «Александр Слюсарев», Красногорск
 1987 — «Александр Слюсарев», Москва
 1987 — «Александр Слюсарев», Йошкар-Ола
 1990 — «Александр Слюсарев», Aix-en-Provence/Экс-ан-Прованс
 1991 — «Александр Слюсарев», Амстердам
 1994 — «Александр Слюсарев», ЦДХ, Москва
 1995 — «Александр Слюсарев», галерея «Fotogalerie», Берлин
 1995 — «Александр Слюсарев», галерея «Волга», Казань
 1995 — «Александр Слюсарев», ФотоКлуб, Йошкар-Ола
 2004 — «Александр Слюсарев, поСЛЕДСТВИЯ», Фотопрограмма «24», Московский дом фотографии.
 2004 — «Александр Слюсарев» в программе «Классики Российской фотографии», Московский дом фотографии.
 2005 — «Впечатления», экспозиция двух авторов — Едыге Ниязова и Александра Слюсарева, галерея «Улар», Алматы.
 2006 — «Александр Слюсарев. 1980-е годы», экспозиция чёрно-белых квадратов, галерея «Фотосоюз» Союза фотохудожников России.
 2006 — «Александр Слюсарев, Трансдекаданс», фотогалерея «ГЛАЗ».
 2007 — «Александр Слюсарев, Всякая всячина», фотогалерея «ГЛАЗ».
 2009 — «Ложная магия ч/б», Государственный музейно-выставочный центр Росфото, Санкт-Петербург.
 2009 — «1 КАРТА 2 МАРШРУТА. Аман Гельд/Александр Слюсарев». Пермский музей современного искусства.
 2010 — Александр Слюсарев, Аман Гельд «Одна карта, два маршрута», Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Москва. Куратор: Марат Гельман, «Фотобиеннале-2010», каталог.
 2010 — Александр Слюсарев «Проходя мимо», Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых, Киров.
 2010 — «Слюсарев» Галерея «Меглинская», Центр современного искусства Винзавод, Москва.
 2011 — «Пространство-Время», Латвийский Национальный художественный музей
 2011 — «А. Слюсарев. Ретроспектива.». «Балтийская биеннале фотографии». Калининградская Художественная галерея. Калининград
 2012 — «Александр Слюсарев: Ретроспектива. Часть 1», Мультимедиа Арт Музей, Москва
 2013 — «Nikolai Bakharev, Alexander Slussarev», Les Rencontres d'Arles 2013, France
 2020 — Александр Слюсарев «Геометрия света», Мультимедиа Арт Музей, Москва

 Избранные групповые выставки 
 2010 — «Four Perspectives Through the Lens: Soviet Art Photography in the 1970s-1980s», Тhe Jane Voorhees Zimmerli Art Museum
 2015 — «New Arrivals: Late 20th-Century Photographs from Russia & Belarus», The Baltimore Museum of Art

 Фотографии находятся в коллекциях 
 Музей современного искусства (Нью-Йорк)
 Baltimore Museum of Art. Maryland, USA
 Museet for Fotokunst (MFF in Danish)]/ The Museum of Photographic Art, Odense, Denmark / Музей фотоискусства, Одензе, Дания
 Harry Ransom Humanities Research Center, UT, Austin, USA / Центр гуманитарных исследований Гарри Рансома, Университет штата Техас, Остин, США
 Museum of the fine arts, Santa Fe, NM, USA / Музей изобразительных искусств штата Нью-Мехико, Санта-Фе, США
 Московский музей современного искусства
 Московский дом фотографии
 Государственный центр современного искусства
 Музей АРТ4, Москва.
 Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО
 Latvijas Fotogrāfijas muzejs, Rīga, Latvija / Музей фотохудожников Латвии, Рига, Латвия
 Lietuvos fotografijos muziejus, Šiauliai, Lietuva / Музей литовской фотографии, Шяуляй, Литва
 коллекция Союза фотохудожников России
 Музей Российской Фотографии
 частные коллекции в России и за рубежом

 Публикации 
 Daniela Mrázková, Vladimír Remeš. Another Russia: through the eyes of the new Soviet photographers. New York: Facts on File, Incorporated, 1986. ISBN 0-8160-1553-8
 Daniela Mrázková, Vladimír Remeš. Another Russia: through the eyes of the new Soviet photographers. New Ed. London: Thames&Hudson, 1987. ISBN 0-500-27483-5
 T.Eskola & H. Eerikainen. Toisinnakiat. Helsinki: SN-Kirjiat Publishing, 1988. ISBN 951-615-707-6
 Валерий Стигнеев и Александр Липков. Мир фотографии. М.: Планета, 1989. ISBN 5-85250-117-4
 Eroosio/Erosion. 1980-luvun kasitteelista kuvataidetta ja valokuva Neuvostoliitosta. Edited by Kimmo Sarje. Helsinki: Amos Anderson Publishing, 1990. ISBN 952-9531-03-6
 Christopher Ursitti, Joseph Walker & Paul McGinniss. Photo Manifesto: Contemporary Photography in the USSR. New York: Stewart, Tabori & Chang. 1991. ISBN 1-55670-199-3
 Diane Neumaier. Contemporary Russian Art Photography // Art Journal, ed. College Art Association, Vol. 53, No 2, 1994, New York.
 Diana Neumaier. Hinting at Reality: Aleksandr Slysarev with Mikhail Sidlin // Beyond Memory: Soviet Nonconformist Photography and Photo-Related Works of Art / (The Dodge Soviet Nonconformist Art Publication Series). Rutgers University Press, 2004. P. 293—308. ISBN 0-8135-3453-4 (hardcover) ISBN 0-8135-3454-2 (pbk)
 Свиблова О. The Russian Vision on Europe. М.: Novosti. 2005. ISBN 5-93977-022-3 P. 132—139.
 Evgeny Berezner, Irina Chmyreva, Natalia Tarasova and Wendy Watriss. «Contemporary Russian Photography», FotoFest 2012 Biennial Houston.
 «Changing Focus — A Collection of Russian and Eastern European Contemporary Photography». Sotheby’s, London, 2013. pp. 90—95.
 «Red Horizon — Contemporary Аrt and Photography in the USSR and Russia, 1960—2010». The Columbus Museum of Аrt, USA. 2017
 Ольга Свиблова. РОССИЯ. ХХ ВЕК В ФОТОГРАФИЯХ: 1965—1985. МДФ/МАММ. 2017
 Claire Guillot. L’expo photo que vous ne verrez pas : la lumière magique d’Alexandre Slioussarev éclipsée par le Covid-19. Le Monde. 2020 

 Литература 
 Эгонс Спурис. Fotografijas Aleksandra Slusareva (Moskava): буклет. Ogre, 1979.
 Александр Раппапорт. Время и предмет. Фотографии А. Слюсарева // Советское фото. — 1987. — № 7.
 А. Слюсарев. «О влияниях и ситуациях». Портфолио в журнале «Советское фото». № 10 1990.
 Hinting at Reality: Aleksandr Slysarev with Mikhail Sidlin // Beyond Memory: Soviet Nonconformist Photography and Photo-Related Works of Art / Diana Neumaier, general editor (The Dodge Soviet Nonconformist Art Publication Series). Rutgers University Press, 2004. P. 293—308. ISBN 0-8135-3453-4 (hardcover) ISBN 0-8135-3454-2 (pbk)

 Тексты Александра Слюсарева 
 Слюсарев А. «Сюжеты старого города» (снимки И. Брухиса). Журнал Советское фото. 1989. № 1
 Слюсарев А. Спурис Эгон, Рука Инта. «Двое в одной лодке». Журнал Советское фото. 1990. № 2
 Слюсарев А. О Едыге Ниязове. «Не переигрывая …». Журнал Советское фото. 1990. № 4
 Слюсарев А. «О влияниях и ситуациях». Журнал Советское фото. 1990. № 10
 Слюсарев А. «Жизнь вокруг» (снимкиАндрейса Грантса). Журнал Советское фото. 1990. № 12
 Слюсарев А. «Взгляд со стороны» (снимки В. Шахлевича). Журнал Советское фото. 1994. № 2
 Слюсарев А. «Реконструкция». Фотографический вестник «Ретикуляция». 1995. № 2. Стр. 2—3
 Слюсарев А. «Смысловая считываемость» (снимки И. Мухина). Журнал Советское фото. 1996. № 1
 Слюсарев А. «От смыслового содержания к визуальному» (снимки М. Ладейщикова). Журнал Фотография. 1997. № 3. Стр. 20—23

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт Александра Слюсарева
 Alexander Slyusarev, Anahita Photo Archive
 Лекторы на Τ&Π (Теории и практики Москвы): Александр Слюсарев.
 Сан Саныч Слюсарев. By Petr Joukov.
 Slusarev Aleksander Aleksandrovich, 1944—2010, part1.
 Slusarev Aleksander Aleksandrovich, 1944—2010, part2.
 Александр Слюсарев на сайте Музея АРТ4

 Интернет-выставки на photographer.ru 
 Интернет-выставка «ГОРОД, В КОТОРОМ Я ЖИВУ», 2000
 Интернет-выставка «Селекция», 2006
 Интернет-выставка «Оглядываясь назад», 2008

 Авторские интернет-книги (Blurb) 
 Alexander Slyusarev. Selected Photographs. Miami, Dark Slide Press, 2009 (a preview of the first 15 pages of Alexander Slyusarev’s book)
 Alexander Slyusarev''. SELECTED COLOR. Miami, Dark Slide Press, 2010 (a preview of the first 15 pages of Alexander Slyusarev’s book)

Члены Союза фотохудожников России